Ælfric est un nom anglo-saxon composé des éléments  « elfe » et  « souverain ».

Religieux 
Ælfric peut désigner :
 Ælfric, un évêque de Ramsbury entre 941 et 951 environ ;
 Ælfric d'Abingdon (mort en 1005), un archevêque de Cantorbéry de 995 à 1005 ;
 Ælfric d'Eynsham ou Ælfric Grammaticus (mort vers 1010), un moine et lettré anglais ;
 Ælfric Bata (fl. 1005), un moine et lettré anglais, disciple du précédent ;
 Ælfric Puttoc (mort en 1051), un archevêque d'York de 1023 à 1051.

Laïcs 
Ælfric peut désigner :
 Ælfric Cild (mort après 985), un ealdorman de Mercie de 983 à 985 ;
 Ælfric (mort en 1016), un ealdorman du Hampshire de 992 au plus tard à 1016.

Anthroponyme anglo-saxon